Kube steht für:
 Kube (Software), Personal Information Manager, E-Mail- und Groupware-Client

Kube ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Kube (1936–2022), deutscher Pantomime
 Hanno Kube (* 1970), deutscher Jurist
 Hermann Kube (1866–1944), deutscher Gartenkünstler und Stadtgartendirektor
 Holger Kube Ventura (* 1966), deutscher Kunsthistoriker und Kurator
 Horst Kube (1920–1976), deutscher Schauspieler
 Jan K. Kube (* 1949), deutscher Militariahändler und -experte
 Karl-Heinz Kube (1949–1966), Todesopfer an der Berliner Mauer
 Marcel Kube (* 1987), deutscher Koch
 Michael Kube (* 1968), deutscher Musikwissenschaftler
 Michael P. Kube-McDowell (* 1954), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Paul Kube (1899–1963), deutscher Politiker (CDU) und Abgeordneter des Landtag Brandenburg
 Peter Kube (* 1956), deutscher Kabarettist, Schauspieler und Regisseur
 Rio Kube (1887–1987), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Werner Kube (1923–1945), deutscher Widerstandskämpfer
 Wilhelm Kube (1887–1943), deutscher Journalist, Politiker (NSDAP), Gauleiter von Brandenburg und Generalkommissar für Weißrussland in Minsk
 Wolfgang Kube (* 1937), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Cube